Посторонний:

 «Посторонний» — дебютная повесть французского писателя Альбера Камю (1942).
 «Посторонний» — детективный роман американского писателя Стивена Кинга (2018).
 «Посторонний» () — франко-итальянская драма 1967 года, режиссёр Лукино Висконти.
 «Посторонний» () — американская драма 1999 года, режиссёр Джей Крэвен.
 «Посторонний» — российская драма 2007 года, режиссёр Александр Котт.

См. также 
 Посторонние